1. Division austriacka w piłce nożnej (1979/1980) była 69. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w Austrii
1980 w Austrii